Борис Штейн:
 Штейн, Борис Ефимович (1892—1961) — советский дипломат, историк-международник, доктор исторических наук, профессор.
 Штейн, Борис Самуилович (1933—2017) — русский поэт, прозаик и переводчик, племянник А. П. Штейна.